Harriet může být:
 Harriet (film) – americký životopisný film z roku 2019
 Harriet (jméno) – ženské jméno
 Harriet (želva) – samice želvy sloní